Mouth steht für:
 Mouth (Band), deutsche Band
 Mouth Music, britische Musikgruppe
 Mouth, Song auf The Garden (1995) von Merril Bainbridge
 Mouth, Song auf Razorblade Suitcase (1996) von Bush (Band)
 Mouth (dt.: „Mund“), Hieroglyphe D21 in der Gardiner-Liste

Mouth oder The Mouth ist der Bühnen- oder Spitzname folgender Personen:
 Willem Duyn (1937–2004), niederländischer Sänger, Teil der Duos Mouth & MacNeal sowie Big Mouth & Little Eve
 Mike Matusow (* 1968), US-amerikanischer Pokerspieler

Siehe auch:
 Mouth of the Architect
 Mouthe
 Mund (Begriffsklärung)
 Mündung